Neck - voormalig dorp opgegaan in Wijdewormer, gemeente Wormerland
 Jacob Cornelisz van Neck - koopman
 Nedlloyd Van Neck (schip, 1983) - containerschip
 van Neck (Zuid-Hollands geslacht)
 Van Neck (Amsterdam) - geslacht
 Neck City - plaats in de Verenigde Staten
 Van Neck (Den Haag)